

Botanique 

Les « lilas » sont des arbrisseaux dont la couleur de la fleur peut être de plusieurs nuances de mauves, violet et blanche. 

 Lilas, plusieurs espèces du genre Syringa, dans la famille des Oleaceae : 
 notamment le Lilas commun ou Lilas français (Syringa vulgaris). C'est généralement lui qu'on désigne par « lilas ».
 Le lilas de Perse :
Syringa ×persica, hybride de lilas.
Melia azedarach, un arbre de la famille des Meliaceae;
 Le lilas des Indes :
Melia azedarach, un arbre de la famille des Meliaceae;
Lagerstroemia speciosa
Le lilas d'été : Lagerstroemia indica.

Toponyme 
 Les Lilas, commune française du département de la Seine-Saint-Denis
 Porte des Lilas, porte de Paris. Elle correspond à l'ancienne Porte de Romainville des fortifications parisiennes, s'ouvrant sur la commune des Lilas, créée en 1867. 
 Porte des Lilas, station du métro parisien

Prénom 

Lilas est aussi un prénom révolutionnaire, présent dans le calendrier républicain. Il n’est pas du tout utilisé au , et ne réapparaît qu’en 1938 (trois petites filles), son usage restant presque nul ensuite. Il ne se répand que dans les années 1980, avec environ 150 attributions par an. Il se fête le 15 avril (26 germinal) et le 5 octobre en tant que prénom floral.

Couleur 
 Le lilas est une nuance de mauve.
 La robe lilas du chat désigne une couleur gris clair rosé.

Arts 
 Lilas, un tableau de Vincent van Gogh de 1889, conservé au musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg

Notes et références